В отличие от других стран, где основная роль в создании архивов отведена государству, в Израиле большинство архивов создано усилиями движений, партий, ассоциаций и других общественных групп. Согласно списку, приведённому сайтом , в октябре 2012 года в Израиле действовало более 50 архивов. Однако этот список является далеко не исчерпывающим.

Список архивов 

Аббревиатуры

 Гос. — государственный архив
 Общ. — общественный архив в соответствии с Законом об архивах и его установлениями
 Част. — частный архив

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Архив
Архив